Medora (Illinois), plaats in de Verenigde Staten
Medora (Indiana), plaats in de Verenigde Staten
Medora (North Dakota), plaats in de Verenigde Staten
Medora (geslacht), een slakkengeslacht